Plainfield ist der Name folgender US-Städte:

 Plainfield (Connecticut)
 Plainfield (Florida)
 Plainfield (Georgia)
 Plainfield (Indiana)
 Plainfield (Illinois)
 Plainfield (Iowa)
 Plainfield (Massachusetts)
 Plainfield (New Hampshire)
 Plainfield (New Jersey)
 Plainfield (New York)
 Plainfield (Ohio)
 Plainfield (Pennsylvania)
 Plainfield (Vermont)
 Plainfield (Wisconsin), im Waushara County
 Plainfield (Town), Town(ship) im Waushara County, Wisconsin

Plainfield ist der Familienname folgender Personen:

 Kim Plainfield (1954–2017), US-amerikanischer Schlagzeuger und Komponist